„Легенда“ () е фентъзи от 1985 г. на режисьора Ридли Скот.

Актьорски състав

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 

Филми на Ридли Скот
Филми от 1985 година
Американски фентъзи филми
Американски приключенски филми
Британски приключенски филми
Британски фентъзи филми